Grand Tour steht für:

 Grand Tour, eine historische Art der Bildungsreise
 Grand Tour (Radsport), die drei großen Landesrundfahrten im Radsport
 Grand Tour (Statistik), Verfahren zur Datenanalyse
 The Grand Tour, britische Fernsehsendung
 Planetary Grand Tour, Raumsonden-Projekt der NASA

Siehe auch:
 Gran Turismo, Sportwagentyp
 Grand Tour of Switzerland
 Grand Circle